Le nom Ford Vedette a été utilisé pour deux automobiles différentes : entre 1954 et 1957 en France et entre 1992 et 1996 au Brésil.

France 
L'ancienne usine Ford France de Poissy, rachetée par Simca en 1954, fabriquait une grosse voiture appelée la Simca Vedette. C'était une descendante de la Ford Vedette de la fin des années 1940/début des années 1950, et elle a également été commercialisée sous le nom de Ford Vedette aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suède jusqu'en 1957. Elle était disponible en quatre versions, chacune étant également commercialisée avec un nom de modèle distinct - Trianon, Versailles, Régence et Marly.

Brésil 
Au Brésil, la Ford Versailles était une version de la Volkswagen Santana vendue dans les années 1990, lorsque Ford et Volkswagen partageaient des modèles en Amérique du Sud dans une coentreprise connue sous le nom d'Autolatina. Elle a remplacé la Ford Del Rey en 1991 et elle était disponible en berline (deux ou quatre portes) et en break appelé Ford Royale, initialement uniquement en trois portes, même si le Volkswagen Quantum, sur lequel il était basé, était disponible avec cinq portes. (Il a été allégué que Volkswagen ne voulait pas que le Royale soit disponible en modèle cinq portes, car cela aurait constitué une menace concurrentielle pour le populaire Quantum.). En 1995 et 1996, Ford a également vendu une version cinq portes du Royale. Elle était également vendue sous le nom de Ford Galaxy en Argentine (à ne pas confondre avec le monospace européen du même nom), où elle a remplacé la Ford Sierra. La Versailles et la Galaxy ont finalement été remplacées par la Ford Mondeo.

Références 

Versailles
Automobile des années 1950
Automobile des années 1990
Automobile